

Geografia 
 Brinegar Cabin – dimora storica nella Contea di Alleghany in Carolina del Nord

Persone 
 Claude Brinegar – uomo d'affari e politico statunitense
 Michael Brinegar – nuotatore statunitense
 Paul Brinegar – attore statunitense